Telsey Telecommunications S.p.A. (читается «Телси») — итальянский производитель сетевых шлюзов и мультимедиа-станций, а также домашнего сетевого оборудования, коммутаторов и медиаконверторов.

Штаб-квартира компании находится в Куинто-ди-Тревизо, провинция Тревизо, Италия

Продукция 
В настоящее время Telsey производит большое количество разнообразных устройств, в частности:
 Сетевые шлюзы
 Ресиверы цифрового телевидения
 Мультимедиа-станции
 Ethernet-коммутаторы
 Медиаконверторы
 Продукты для IP-телефонии, такие, как VoIP-шлюзы
 Точки доступа Wi-Fi
 DSL-оборудование

История 
 1993 — Основание компании Telsy S.r.L.
 1994 — Телси выигрывает тендер Телеком Италия
 1995 — Телси заключает контракт с SVFO Groupe Cables Pirelli
 1996 — Выход на рынок США, участие в разработке ЦТВ в Европе, заключает партнерство с Италтел
 1997 — QMedia(HFC Injection), SAT TV
 1998 — Партнерство с Tektronix, Италтел, Socrate и Infostrada
 1999 — Акционирование компании Telsey S.p.A., пилотная зона IPTV в Беневенто
 2000 — Telsey выигрывает тендер Fastweb
 2002 — Открытие офиса в Беневенто, новый акционер в составе BergerTrust
 2003 — Первый VoIP проект Telsey в России — «Веб Плас» (Санкт-Петербург)
 2004—2006 — Экспансия в Великобританию, Испанию, Скандинавию
 2007 — Экспансия в Центральную и Восточную Европу, открытие офиса в Австрии
 2008 — Открытие офиса в России
 2009 — Реструктуризация региона Центральной и Восточной Европы
 2011 — Перераспределение акций: Berger Trust S.p.A. -40%, Metasystem Group S.p.A. -40%, ByT S.r.l. - 20%

Награды 
 В 2001 компания Telsey получила премию «Венецианский инноватор»

Технологические партнеры 
Технологическими партнерами являются такие телекоммуникационные компании как:
 Alcatel
 Cirpack
 Cisco
 Dreampark AB
 Ocilion IPTV
 Opera Software
 Tandberg

Публикации 
 Landata стала партнером Telsey // «Открытые системы», 12 февраля 2009.
 Первые шаги в России // журнал «CIO» № 4 от 21 апреля 2008.
 Чачин П. Каждый оператор должен думать о внедрении Tripple Play // «PCWeek/RE», № 11 (617) 1 апреля — 7 апреля 2008. — Интервью с президентом «Telsey» Андреа Босио.
 Яковлев А. ТВ в канале дистрибуции. Telsey, производитель сетевого оборудования и мультимедийных телеприставок, вышел на российский рынок // «Computerworld», 3 марта 2008.
 Чачин П. Telsey открывает в России свой офис // «PCWeek», 29 февраля 2008.
 Verysell будет продвигать телеком-решения Telsey в России // «CNews», 27 февраля 2008.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт российского представительства Telsey
 Фото-Галерея

Производители телекоммуникационного оборудования Италии